Leimersberg steht für folgende geographische Objekte:
 Leimersberg (Gößweinstein), Dorf in der Gemeinde Gößweinstein, Oberfranken, Deutschland
 Leimersberg (Gemeinde Friesach), Streusiedlung in der Gemeinde Friesach, Kärnten